Grausam ist der Familienname von

 Marcus Grausam (* 1976), deutscher Rodler

Siehe auch:
Grausamkeit
Die Grausamen